

Sigle 
 Ferrovia Lugano-Ponte Tresa – linea ferroviaria svizzera
 Fronte di Liberazione Palestinese – gruppo paramilitare palestinese

Codici 
 FLP – codice aeroportuale IATA del Marion County Regional Airport di Flippin (Stati Uniti)